Golden Joystick Awards, також відома як «Народна ігрова нагорода» — щорічна церемонія нагородження відеоігор; нагороджує найкращі відеоігри року, за які початково голосувала британська громадськість проте на сьогодні за них може проголосувати будь-хто в Інтернеті. Станом на 2020 рік, церемонії виповнилось 38 років. Це друга найстаріша церемонія нагородження відеоігор після Arcade Awards.

Початково нагороджувались лише комп'ютерні ігри, проте згодом стали нагороджувати і консольні ігри, завдяки успіху таких ігрових консолей, як Sega Master System та Sega Mega Drive у Великій Британії.

Переможці

1983 рік 
Нагороди вручав ді-джей Дейв Лі Тревіс на церемонії на  в Лондоні.

1984 рік 
Нагороди вручав  на церемонії в Лондоні .

1985 рік 
Нагороди вручав Jools Holland на церемонії на річці Темза .

1986 рік 
Церемонія відбулась в Cadogan Hall .

1987 рік 

Нагороди вручив Кріс Таррант .

1988/1989 
Церемонія відбулась в Кенсінгтонських садах на даху .

1989/1990 

Церемонія відбулась в Кенсінгтонських садах на даху, 11 квітня 1990 року.

1990/1991 
Церемонія відбулась в Кенсінгтонських садах на даху, 4 квітня 1991 року.

1991/1992 
Церемонія відбулась в готелі Hyde Park, Лондон, 7 квітня 1992 року.

1992/1993

1996/1997 роки 
Церемонія відбулась в кафе «Париж» у листопаді 1997 року

2002 рік 
Церемонія відбулась в готелі Дорчестер 25 жовтня 2002 року, її проводив Джонатан Росс.

2003 рік 
Церемонія відбулась в парку Лейн Хілтон 28 листопада 2003 року, її проводив Філл Юпітус.

2004 рік 
Церемонія відбулась в парку Лейн Хілтон 5 листопада 2004 року, її проводив Метт Лукас.

2005 рік 
Церемонія відбулась в парку Лейн Хілтон 4 листопада 2005 року, її проводив Джиммі Карр .

2006 рік 
Церемонія в парку Лейн Хілтон 27 жовтня 2006 року, її ведучою була Емма Гріффітс .

2007 рік 
Церемонія відбулась в парку Лейн Хілтон 26 жовтня 2007 року, її проводив Девід Мітчелл .

2008 рік 
Церемонія відбулась в парку Лейн Хілтон 31 жовтня 2008 року, її ведучим був Френкі Бойл .

2009 рік 
Церемонія відбулась в парку Лейн Хілтон 30 жовтня 2009 року, її проводив Шон Лок .

2010 рік 
Церемонія відбулась в Bridge Park Plaza 29 жовтня 2010 року, її організатором став Річ Холл .

2011 рік 
Церемонія відбулась в Bridge Park Plaza 21 жовтня 2011 року, її проводив Шонн Уолш .

2012 рік 
Церемонія відбулась в Bridge Park Plaza 26 жовтня 2012 року, її проводив Ед Бірн .

2013 рік 
Церемонія відбулась на виставці indigO2 25 жовтня 2013 року, її проводив Ед Бірн .

2014 рік 
Церемонія відбулась на виставці indigO2 24 жовтня 2014 року, її проводив Ед Бірн .

2015 рік 
Церемонія відбулась на виставці indigO2 30 жовтня 2015 року, її проводив Денні Уоллес .

2016 рік 
Церемонія відбулась на виставці indigO2 18 листопада 2016 року, її проводив Джеймс Вейч .

2017 рік 
Церемонія відбулась у Bloomsbury Big Top 17 листопада 2017 року, її ведучим став Денні Уоллес.

2018 рік 
Церемонія відбулась у Bloomsbury Big Top 16 листопада 2018 року, її ведучим став Денні Уоллес.

2019 рік 
Церемонія 2019 відбулась у Bloomsbury Big Top 16 листопада 2019 року.

2020 рік 
Церемонія 2020 відбулась в цифровому форматі 24 листопада 2020 року, її ведучими були Лора Бейлі та Тревіс Віллінгем .

Примітки

Посилання 
Офіційний вебсайт 

Нагороди, засновані 1983
Сторінки з неперевіреними перекладами
Премії в галузі відеоігор
Засновані у Великій Британії 1983